Zkratka ze tří písmen P, L a L může mít více významů:

 phase-locked loop  – fázový závěs; typ elektronického řídicího systému
 Pretty Little Liars  – Prolhané krásky; americký televizní seriál z let 2010–2017
 Permutation of Last Layer  – permutace poslední vrstvy; sada algoritmů a poslední krok pokročilé metody CFOP na skládání Rubikovy kostky

Zkratky iniciálové - 3 znaky